Пркос је насељено место у општини Расиња, до нове територијалне организације у саставу бивше општине Копривница, у Подравини, Хрватска.

Становништво

Број становника по пописима

Национални састав

Референце

Спољашње везе 

Насељена места у Хрватској
Општина Расиња
Насељена места у Копривничко-крижевачкој жупанији
Насеља и општине у Хрватској са српском већином (2011)
Википројект географија/Насеља у Хрватској